in matematica, funzione che conserva l'addizione; si veda funzione additiva
 in chimica e in scienza dei materiali, composto che aggiunto ad una sostanza (o ad un materiale) ne migliora le caratteristiche
 in particolare, additivi usati nell'industria alimentare sono gli additivi alimentari
 l'MTBE è un additivo per le benzine, che ne aumenta il numero di ottano
 Additivi per materie plastiche sono componenti di varie tipologie che ne migliorano le caratteristiche chimico-fisiche
 Additivi per calcestruzzo sono utilizzati per migliorare le proprietà di calcestruzzi e malte.

Altri progetti